Цурло () — итальянская фамилия.

Известные носители 
Федерико Цурло (род. 1994) — итальянский велогонщик.
Джузеппе Капече Цурло (1711—1801) — итальянский кардинал.